Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął – powieść szwedzkiego pisarza Jonasa Jonassona
 Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął – film z 2013 w reżyserii Feliksa Herngrena, ekranizacja powieści